Cayman steht für:
 Cayman Islands, Inselgruppe in der Karibik und britisches Überseegebiet des Vereinigten Königreichs
 Porsche Cayman, Sportwagen der Firma Porsche AG

Cayman ist der Familienname folgender Personen:
 Janice Cayman (* 1988), belgische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Kaimane
 Kaiman